Cacho o Eduardo Bibiano Endériz (Montevideo, 1940 - Barcelona, 1999), futbolista uruguaià 
 Cacho Heredia o Ramón Armando Heredia Ruarte (Córdoba, 1951), futbolista argentí 
 Fermín Cacho Ruiz (Ágreda, Castella i Lleó, 1969), migfondista espanyol 
 Sergio Cacho Reigadas (Santander, 19 d'abril de 1974), Mestre Internacional d'escacs espanyol